Ойген Мориц Фридрих Розеншток-Хюсси (, 6 июля 1888 года, Берлин, Германская империя — 24 февраля 1973 года, , Виндзор, Вермонт, США) — представитель немецко-американской религиозной философии, преподаватель, ярко выразивший концепцию «диалогического мышления», и на её основе составивший новые представления истории, социологии и теологии общества, прежде всего европейского.

Биография 
Ойген Розеншток родился 6 июля 1888 года в Берлине в известной еврейской семье богатого банкира, окончил в 1906 году гимназию и поступил учиться на юридический факультет Цюрихского университета. В это же время он пережил глубокий духовный катарсис и крестился, став прихожанином евангелической церкви, и вся его дальнейшая деятельность была связана с формированием новой философской концепции христианства и её связи с древним иудаизмом. В 1912 году Розеншток стал приват-доцентом Лейпцигского университета, а в 1914 году женился на швейцарской протестантке Маргарет Хюсси и принял двойную фамилию Розеншток-Хюсси, их сын Ганс родился в 1921 году и ему была дана фамилия Хюсси. Вскоре после женитьбы Розеншток был призван на войну, где участвовал в боевых действиях, в том числе при Вердене. Годы, проведенные на войне в качестве офицера, оказали большое влияние на формирование его мировоззрения, и в 1918 году министр внутренних дел Веймарской республики Брейтшейд предложил ему пост статс-секретаря по разработке Конституции Веймарской республики. Но Розеншток-Хюсси довольствовался скромной должностью главного редактора заводской газеты на заводах Даймлер-Бенц в Штутгарте, сосредоточившись на формулировании своих социально-теологических представлений.

Когда эта газета в 1920 году была закрыта, Розеншток-Хюсси принялся за организацию Академии Труда, которую под его руководством открыли при университете во Франкфуре-на-Майне. В 1924 году выходит в свет его первая концептуальная книга «Angewandte Seelenkunde» («Прикладное душеведение»), а в 1925 детализация этого метода была представлена книгой «Soziologie». В этом же году он принял пост президента Всемирной Ассоциации Воспитания Взрослых, и до 1933 года занимался организацией трудовых лагерей, в которых по его идеям должны были формироваться новые навыки и связи отдельных представителей населения — главным образом рабочих, ремесленников, студентов и безработных. Пришедшим к власти нацистам это было не нужно, и Розеншток-Хюсси в ноябре 1933 года мигрировал в США, где с 1934 года стал профессором Гарвардского университета. При поддержке президента США Франклина Рузвельта он в 1940 году организует в Танбридже (штат Вермонт) лагерь «Уильям Джеймс», где продолжает развитие и реализацию идей его социальных трудовых лагерей для безработных и студентов, и в дальнейшем из этого движения вырос американский Корпус Мира. Вторая мировая война прервала его деятельность, и после её окончания Розеншток-Хюсси остался в США, ведя жизнь типичного профессора, преподавал студентам привилегированного Дартмутского колледжа, и приглашался как «гостевой профессор» в различные университеты и евангелические академии Германии, в том числе получил звание почётного доктора факультета евангелической теологии Мюнстерского университета, и экс-президент Всемирного Совета Церквей Дж. Олджем назвал его одним из «замечательнейших людей нашего времени». После выхода на пенсию в 1957 году Розеншток-Хюсси продолжал формирование и развитие своей идеологии, и умер в 1973 году в своем имении «Four Wells» возле Норвича (штат Вермонт), где после смерти своей жены Маргрит проживал с вдовой Хельмута фон Мольтке Фреей.

Источники:

Пигалев А.И,"Ойген Розеншток-Хюсси", в кн. Розеншток-Хюсси О. «Бог заставляет нас говорить», М, Канон+«Реабилитация», 1998, с.245-272

Гарднер К. Предисловие к американскому изданию «Розеншток-Хюсси О. „Речь и действительность“, М, Лабиринт, 1994», с.5-10

Философия 
Философия, разработанная Розенштоком-Хюсси, имеет своей главной составляющей концепцию «диалогического мышления», выраженную им совместно с известным еврейскими философами Францем Розенцвейгом и Мартином Бубером. О своей концептуальной книге «Звезда спасения» Розенцвейг сказал, что написал её под влиянием его рукописи «Прикладное душевление», с которой его ознакомил Розеншток-Хюсси. Однако, не расходясь принципиально с сионистами, Розеншток-Хюсси не желает принять их пути продвижения, и строит свой, христианизированный вариант концепции миропорядка, основанный на общих для них принципах.

Разработанная ими теория «нового мышления» основана на «диалогическом принципе» (он же «грамматический метод» по терминологии Розенштока-Хюсси), который рассматривает мышление не как функцию интеллекта, а как «говорение», то есть их «речевое мышление» есть оперирование словами-символами с некоторым необходимым смыслом, и к этому мышлению диалогически сводится все поведение человека по Розенцвейгу и Розенштоку-Хюсси, причём «высшая сила», которая заставляет человека говорить — это бог. При этом само понятие мышления не устраняется, но сохраняется как атавистический атрибут варварства, тогда как «мышление языком» обретает смысл высшей психической функции, ведущей к спасению в боге: «сила языка полагает, а сила мышления погребает» — формулирует Розеншток-Хюсси этот основной принцип.

Вклад Розенштока-Хюсси в эту методологию мышления состоит в тщательной формулировке так называемого «испражнения духа»: если Маркс на основе пренебрежения богом строит свою методологию на логике противоречивого, то Розеншток-Хюсси, наоборот, беря за основу бога, строит свою методологию на логике желаемого, которое побуждается богом. Его способ рассуждений и доказательств состоит в комбинировании слов в различных их грамматических сопряжениях и сочетаниях, выражающих исторгаемые из сознания (и подсознания) побуждения, и тому подобным манипулированиям терминами и словами до получения желаемого сочетания слов с подходящим смыслом. Обоснованием этого метода рассуждений является парадигма «бог заставляет нас говорить» (см. раздел «Боги и Бог» в его грамматизме «Идет дождь, или язык стоит на голове»), априорно выражающая отношение человека к миру и богу, а также суть веры: «Вера в принуждающих нас богов и в любовь бога, тихо говорящего с нами, вызывает к жизни наш язык в качестве выхода…». При этом неявно и на основании Библии считается, что бог, который заставляет говорить — и есть Творец Мира, поэтому говоримое таким образом «мышление» правильно в некотором смысле, а значит, приведет к нужному результату. Таким образом мышление сводится к оборотам языка, что и является вкладом Розенштока-Хюсси в промотирование новейшего иудеохристианства, и, как следует из его построений, эта система мышления — не спекуляции рассудка, а действительное функционирование вполне конкретных объективных сущностей, представленных его трудами.

Однако, эта теория мышления не была принята большинством ученых и богословов, подвергаясь закономерной критике, в том числе на принципе «по себе людей не судят», и сохранилась больше как специфическая теория мышления в рукописях Розенштока-Хюсси и его приспешников. Но не все его рукописи были изданы, так что Розеншток-Хюсси с его концепциями пока остается «подпольным мыслителем», малоизвестным широкому кругу общественности. Обширную часть его наследия составляют также его лекции, записанные студентами на магнитофон, и в настоящее время в США ведется большая работа по расшифровке и распечатке его текстов.

Основой философской концепции Розенштока-Хюсси является иудаистическая духовная традиция, прежде всего в том её отношении, которое противостоит метафизическому абстрагированию греческой философии и методологии современного научного метода, сформулированной Декартом. Своим отправным пунктом он имеет философские построения Людвига Фейербаха, считая, что его неправильно интерпретировал Маркс. По Розенштоку-Хюсси (см. его «В защиту грамматического метода») Фейербах является основателем грамматической философии человека, и «грамматика — будущий органон общественных наук», превосходящий по эффективности диалектику и математику. Развитию и повсеместному внедрению этого метода и посвятил себя Розеншток-Хюсси. На формирование его идеологии большое влияние оказали также взгляды Гёте, Шиллера, Чарльза Дарвина, Карла Маркса, Фридриха Ницше, и особенно Иммануила Канта — но прежде всего с позиций критики.

Основным трудом Розенштока-Хюсси является двухтомная «Социология», под которой он понимает не общепринятую науку, а рассмотрение христианства в социальной проблематике, главным образом в контексте возможности совместного общежития различных групп населения. В этом писании он разъясняет, что еврейская культура образовалась через отмежевание от других типичных культур, характерных для людей (в его терминологии — «территориальные царства»), а стать евреем означает перестать быть членом рода и «территориального царства», перестать поклоняться собственному разуму, как это делают эллины, и стать функциональным исполнителем воли бога. Высший смысл такого существования определяется его конечным состоянием, когда бог во всем и во всех, и его слово становится единственно реальной плотью. Это развитие и должно определять принципы существования и устремления всех божественных тварей, поэтому ветхозаветный бог требует постоянного отказа от собственной воли и подчинение своего мышления воле бога, что и должно являться сутью общества и религии.

В этом же контексте рассматривается и жертва Иисуса Христа — его смерть на кресте по поручению иудейских мудрецов является не очистительной жертвой, как трактуют некоторые, а жертвой старого, эллинского мира, который Иисус воплотил в себе, для того, чтобы мог развиться и осуществить свою цель новый род сынов бога, которым он своей жертвой открывает путь для завоевания земного мира. Поэтому жертва Христа — заместительная, это жертва за новую форму жизни.

Большой интерес для понимания кинетики и функционирования этой системы мышления представляют также малые теолого-философские грамматизмы Розенштока-Хюсси, опубликованные в России в книгах «Бог заставляет нас говорить», «Речь и действительность», и других. Из них особый интерес имеет его грамматизм «Идет дождь, или язык стоит на голове»: начав с обсуждения смыслов и значений фразы «идет дождь» в приложении своей теории мышления языком, Розеншток-Хюсси завершает сентенцией, дающей ключ ко всей его идеологии: «Одержимые, научно доказывающие нам, что предложение „идет дождь“ раскрывает суть языка, прежде честно и прямо назывались богоборцами. Но они слишком трусливы для того, чтобы признать эту свою борьбу…»

Много интересного выражено также в его письме к своей ученице, доктору психиатрии Синтии Харрис, которое он опубликовал под заголовком «Гитлер и Израиль, или о молитве». В этом писании он разъясняет, что именно Израиль создал и имеет тот божественный язык, оживляющий другие языки переводами Библии, а Гитлер неправ в исторической перспективе, потому что гитлеризм — это погружение в языческий мир родов и храмов, как он существовал до иудаизма, и тем самым — удаление от конечного состояния в боге. Там же Розеншток-Хюсси объясняет, что еврейская молитва — это отрицание себя и своего интеллекта вместе с этим отживающим миром, и погружение в служение богу, и так Израиль познал себя в качестве слуги бога.

Таковы, вкратце, сущность и цели идеологии О.Розенштока-Хюсси

Цитаты 

 Из «Великие революции. Автобиография западного человека»

 Русская церковь действительно сохранила всю радость и светлое веселье античного христианства, и поскольку в ней меньше было борьбы с папами или реформаторами, или пуританами, она поддерживала старую традицию гораздо лучше, чем западное христианство. Детская радость и веселье, которые верующие русской и греческой Церкви ощущают и выражают в Пасху, удивительны для Римских католиков — не говоря уже о протестантах…
 Сила, которая влагает вопросы в наши уста и заставляет отвечать на них, и есть наш Бог.

 Из «Речь и действительность»
 Небольшой дефект моей речи способствовал открытию четырёх фактов (недомогание — лучший способ узнать, что такое здоровье):
 1. Когда мы говорим, мы сквозь тысячелетия вступаем в контакт с зарей человечества…
 2. Мы стремимся как бы завершить их эволюцию, ибо создаем из наследия веков ответственные — и, следовательно, новые — комбинации…
 Слова умирают в нашем мозгу и воскресают вновь. Мыслить — значит переводить с одного языка на другой, лучший язык… И логика не может впредь оставаться равнодушной к тому, что по отношению к языку у неё имеются определенные обязательства. Вот почему мы намерены говорить о мышлении, речи и литературе как об одном, универсальном усилии человеческого рода открыть или скрыть истину

Библиография 
 На русском
 Розеншток-Хюсси О. «Бог заставляет нас говорить», М, Канон+«Реабилитация», 1998
 Розеншток-Хюсси О. «Речь и действительность», М, Лабиринт, 1994
 Розеншток-Хюсси О."Избранное: Язык рода человеческого", С-Пб, 1999
 Розеншток-Хюсси О. «Великие революции. Автобиография западного человека»,М,Библейско-богословский институт им.св.апостола Андрея, 2002

 На английском

 Rosenstock-Huessy E, "Out of Revolution: Autobiograpfy of Western Man, New York, 1938
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

 На немецком

 Rosenstock-Huessy E,"Das Christen Zukunft",Siebtnstern, 1965
 Rosenstock-Huessy E,"Soziologie", BDE 1-2, Kohlhammer, 1956-58
 «Das Arbeitslager fur Jungarbeiter, Jungbauern und Jungakademiker in Lowenberg vom 14.-31. Marz 1928,» Freie *Volksbildung (Neue Folge des Archivs fur Erwachsenenbildung) 3 (1928): 217—224.
 "Hochschule und Arbeitslager, " Mitteilungen des Verbandes der deutschen Hochschulen 8 (1928): 101—105.
 "Kirche und Arbeit--Eine Rede, " Die Kreatur 2, eds. Martin Buber, Joseph Wittig, and Victor von Weizsacker (Berlin: Verlag Lambert Schneider, 1927—1928; reprint, Nendeln, Liechtenstein: Kraus Reprint, 1969): 158—180.
 "Leben und Arbeit, " Zeitwende 4, Erste Halfte, Kultur, Theologie, Politik (January — June 1928): 341—353. An elaboration of an address at a conference on church and society in Dusseldorf. {Also in Politische Reden (1929), pp. 42–55.}
 Pfarrer und Laie in der Kirchenpolitik. Protokoll eines Vortrags im C.S.V.-Kreis Breslau. February 11, 1928. 10 pp. Archiv der Eugen Rosenstock-Huessy Gesellschaft. Unpublished.
 "Volksbildung in der Universitat, " Rhein-Mainische Volkszeitung, August 13, 1928. {= "Volksbildung in der Universitat, " Blatter der Volkshochschule Breslau (1929).}
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

Примечания

См. также 
 Диалогический персонализм
 Иудеохристианство
 Розенцвейг, Франц

Ссылки 
 
 
 http://www.filosofi-online.ru/filosofskij-slovar/596-rozenshtok-xyussi.html
 http://sociolog.in.ua/view_person.php?id=137

Философы Германии
Философы США
Участники Первой мировой войны (Германия)
Преподаватели Дармштадтского технического университета
Преподаватели Дартмутского колледжа
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии